Енке́н-ле-Мін () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 55 км на захід від Лілля, 50 км на північний захід від Арраса.

Історія 

1 січня 2017 року Енкен-ле-Мін і Ангінегатт було об'єднано в новий муніципалітет Енкен-ле-Гінегатт.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 419 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1113,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Енкен-ле-Мін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Енкен-ле-Мін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Па-де-Кале